Shinde ist der Familienname folgender Personen:

 Eknath Shinde (* 1964), indischer Politiker 
 M. S. Shinde (um 1929–2012), indischer Filmeditor